GEM
 GEM (движок) — игровой движок, разработанный украинской компанией Best Way.
 Graphical Environment Manager — оконная система, созданная Digital Research, Inc.